Het tennistoernooi van Wimbledon in 1990 bij de mannen werd voor de 104e keer gehouden van maandag 25 juni tot en met zondag 8 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Zweed Stefan Edberg won voor de tweede keer het toernooi door in de finale de West-Duitser Boris Becker met 6-2, 6-2, 3-6, 3-6 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1990